O termo azevia pode referir-se a:

 Azevia (doce) - um doce frito de Portugal, típico da altura do Natal.
 Microchirus azevia ou Azevia, um peixe semelhante à solha.
 Classe Azevia - uma antiga classe de navios da Marinha Portuguesa.

Desambiguação